94 FM (Cordeiro) - estação de rádio de Cordeiro, Rio de Janeiro;
 94 FM (Divinópolis) - estação de rádio de Divinópolis, Minas Gerais;
 Boa FM - estação de rádio de Teresina, Piauí, anteriormente 94 FM;
 Rádio Roquette-Pinto - estação de rádio do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, anteriormente 94 FM

Desambiguações de rádio